HMS puede referirse a:
 HMS, siglas empleadas para los buques de la Armada británica.
HMS, Huawei Mobile Services, Servicios de Huawei para móviles.
HMS, Escuela de Medicina Harvard

Siglas